Pedredgal peut désigner :

Patronymes 
 Guillermo del Pedregal (1898-1981) : homme politique et ministre chilien ;
 Helio Pedregal (1949) : acteur espagnol ;
 José Manuel Pedregal (1871-1948) : juriste et homme politique espagnol ;
 Manuel Pedregal y Cañedo (1831-1896) : juriste et homme politique espagnol ;
 Virginie Diaz Pedregal : sociologue française.

Toponymes

Pedregal, site archéologique situé dans la province de Guanacaste.

Anquela del Pedregal : commune de la province de Guadalajara en Castille-La Manche ;
 El Pedregal : commune de la province de Guadalajara en Castille-La Manche.

Pedregal de Santa Ursula Xitla : un quartier de la délégation de Tlalpan dans le district fédéral de Mexico.

Pedregal : un corregimiento du district de Boquerón, dans la province de Chiriqui ;
  : un corregimiento du district de David, dans la province de Chiriqui ;
  : un corregimiento du district de Panamá, dans la province de Panama.

Pedragal : l'un des 14 localités (lugares) de la paroisse civile (freguesia) de Padornelo.

Pedregal : ville et chef-lieu de la municipalité de Democracia dans l'État de Falcón ;
 Pedregal : l'une des 5 paroisses civiles de la municipalité de Democracia dans l'État de Falcón.
 Río Pedregal : Rivière de l'État de Falcón ;

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme